Adalbert Wirz – politico ed editore svizzero
 Peter Wirz –  ex mezzofondista svizzero
 Rodolfo Pedro Wirz Kraemer – vescovo cattolico uruguaiano
 Theodor Wirz – politico svizzero